Том Генкс (То́мас «Том» Дже́ффрі Генкс; ;  9 липня 1956, Конкорд, Каліфорнія) — американський актор і продюсер.
 Колін Генкс (), уроджений Колін Льюїс Діллінгем (;  24 листопада 1977, Сакраменто, США) — американський актор і продюсер.

Див. також
 12818 Томгенкс — астероїд.